Тунисская Профессиональная лига 1 2004/2005 () — 50-й сезон чемпионата Туниса по футболу с момента обретения Тунисом независимости в 1956 году.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2004/05 на сайте rsssf.com 
 Сезон 2004/05 на сайте goalzz.com 

2004/2005
Тунис
Тунис
Спорт в Тунисе в 2004 году
Спорт в Тунисе в 2005 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005